Четврто Европско првенство у атлетици у дворани одржано је 10. и 11. марта 1973. године у Арени Ахој у  Ротердаму, Холандија.

Такмичење се одржало исто као и прошле године у 23 дисциплине (13 мушких и 10 женских).

И овде као и на прошлом првенству стаза није износила 200 метара, него 180 м, па су трке штафета уместо  4 х 200 метара  гласиле 4 х 360 м односно 4 х 2 круга, а уместо  4 х 400 м  4 х 720 м или 4 х 4 круга.

Земље учеснивце 
Учествовале су 24 земље са укупно 307 такмичара. Учествовале су све земље са прошлог првенства, а дебитовала је Португалија.

  Аустрија 8 (3+5)
  Белгија 12 (10+2)
  Бугарска 18 (5+13)
  Грчка 3 (3+0)
  Данска 3 (2+1)
  Западна Немачка ()
  Исланд  1 (1+0) 
  Италија 10 (7+3) 

 Источна Немачка 27 (16+11)
  Мађарска 5 (2+3)
  Норвешка 2 (2+0)
  Пољска  30 (18+12)
  Португалија 1 (0+1)
  Румунија 3 (3+3)
  Совјетски Савез ()
  Југославија 4 (3+1)

  Уједињено Краљевство 12  (7+5)
  Финска 10 (8+2)
  Француска  28 (20+88)
  Холандија 20 (14+6)
  Чехословачка 19 (15+4)
  Швајцарска 3 (2+1)
  Шведска 8 (6+2)
  Шпанија  10 (9+1)

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности на Европском првенству у дворани 1973. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, други 7, а последњи осми 1 бод.

Од 24 земље учеснице само Данска и Исланд нису имале ниједног учесника у финалу.

Вишеструки освајачи медаља

Светски рекорди постигнути на ЕП 1973. у дворани 
Постигнути светски рекорди су исторвемено европски рекорди и рекорди Европских првенстава.

Рекорди европских првенства у дворани на ЕПд 1973.

Национални рекорди постигнути на ЕПд 1973.

Национални рекорди у мушким дисциплинама

Национални рекорди у женским дисциплинама

Укупни биланс медаља после 4. Европског првенства у дворани 1970—1973

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља у атлетици, жене 

 Биланс медаља у атлетици, укупно

Вишеструки освајачи медаља после 4. Европског првенства 1970—1973. 
У ове табеле су унети сви они који су освојили најмање 2 медаље.

Вишеструки освајачи медаља, мушкарци  1970—1973.

Вишеструки освајачи медаља, жене 1970—1973.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати са ЕП 1973.
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

 
Европско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 1973.
Атлетика у Холандији
Спорт у Ротердаму